Hora kan som auktorsförkortning betyda:

 Sunder Lal Hora
 Frederich Bayard Hora

Robotskapade auktorsförkortningar